Rönnberg est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), joueur suédois de football
 (1862-1946), artiste et écrivaine finlandaise
 (né en 1953), psychologue et professeur suédois
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1938), officier de l'armée suédoise
 (né en 1957), joueur suédois de football
 (né en 1992), joueur finlandais de handball
 (né en 1971), joueur suédois de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois
Patronyme finnois